Anders Trondsen – calciatore norvegese, centrocampista
 Erling Trondsen – nuotatore norvegese
 Kristoffer Trondsen Rustung – ammiraglio norvegese
 Tor Trondsen – ex calciatore norvegese, difensore
 Trond Trondsen – ciclista su strada norvegese